Les txeques Barbora Krejčíková i Kateřina Siniaková eren les defensores del títol però es van veure obligades a renunciar a participar al torneig perquè Krejčíková fou positiva per COVID-19 abans del partit de primera ronda.

La belga Elise Mertens va recuperar el número 1 del rànquing de dobles gràcies a la baixa de Siniaková abans de començar el torneig.

Mertens i l'índia Sania Mirza van intentar completar el Grand Slam durant la carrera ja que només els mancava aquest títol.

La parella francesa formada per Caroline Garcia i Kristina Mladenovic va reeditar el títol aconseguit en l'edició de 2016, tot i que tot just era el segon torneig de la temporada que disputaven juntes i van ser convidades al torneig perquè ambdues tennistes estaven fora del Top 100 del rànquing. Per Mladenovic era el sisè títol de Grand Slam de dobles femenins i el quart a Roland Garros.

Caps de sèrie 

  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (renúncia)
  Veronika Kudermetova /  Elise Mertens (3a ronda)
  Gabriela Dabrowski /  Giuliana Olmos (3a ronda)
  Caty McNally /  Zhang Shuai (3a ronda)
  Desirae Krawczyk /  Demi Schuurs (2a ronda)
  Alexa Guarachi /  Andreja Klepač (1a ronda)
  Caroline Dolehide /  Storm Sanders (2a ronda)
  Coco Gauff /  Jessica Pegula (final)

  Asia Muhammad /  Ena Shibahara (3a ronda)
  Lucie Hradecká /  Sania Mirza (3a ronda)
  Shuko Aoyama /  Chan Hao-ching (1a ronda)
  Anna Danilina /  Beatriz Haddad Maia (2a ronda)
  Xu Yifan /  Yang Zhaoxuan (quarts de final)
  Lyudmyla Kichenok /  Jeļena Ostapenko (semifinals)
  Magda Linette /  Bernarda Pera (1a ronda)
  Nicole Melichar-Martinez /  Ellen Perez (1a ronda)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Referències

Enllaços externs 
 

2022
Competicions tennístiques del 2022